Le prince Soulivong Savang, né le , est l'héritier du trône du Laos. 

Sauryavong Savang, le plus jeune fils de Savang Vatthana dernier roi du Laos, devient régent du royaume et président de la famille royale en exil en son nom.

Ascendance 

Naissance en mai 1963
Personnalité politique laotienne
Prétendant au trône du Laos